Die Liste der ersten Fußball-Länderspiele nennt den Tag, den Monat bzw. das Jahr der ersten Heim- und Auswärtsspiele sowie Spiele auf neutralem Platz und fremden Kontinenten (Gebiet anderer Konföderationen) aller Fußballnationalmannschaften der Männer. Osttimor ist das einzige FIFA-Mitglied, das bisher noch keine Heimspiele bestritten hat.

Legende 
Buchstabenkürzel
 Einträge ohne weitere Kennzeichnung: Die Spiele werden sowohl von der FIFA als auch rsssf.com gelistet.
 (F) – Erstes von der FIFA gelistetes Spiel, von rsssf.com werden Spiele zu früheren Zeitpunkten gelistet
 (R) – Erstes von rsssf.com gelistetes Spiel, in der FIFA-Aufstellung nicht enthalten oder mit einem anderen Datum oder Austragungsort.
 (U) – Erstes von der UEFA anerkanntes Spiel, von der FIFA nicht berücksichtigt, da kein FIFA-Mitglied
 (W) – Im Nationalmannschaftsartikel der Wikipedia aufgeführtes Spiel, das weder von der FIFA noch rsssf.com gelistet wird.
 Kursiv gesetzte Länder waren zum Zeitpunkt des Spieles nicht Mitglied der FIFA bzw. spielten vor Gründung der FIFA, welche am 21. Mai 1904 gegründet wurde.

1872 bis 1899

1900 bis 1909

1910 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

Seit 2010

Siehe auch 
 Liste der ersten Frauenfußball-Länderspiele
 Liste der höchsten Fußball-Länderspiel-Ergebnisse

Einzelnachweise 

!